Открытый чемпионат Германии 2012 — 106-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в немецком городе Гамбург и являющегося частью тура ATP в рамках серии ATP 500.

В 2012 году турнир прошёл с 16 по 22 июля. Соревнование продолжало европейскую летнюю серию грунтовых турниров, расположившуюся в календаре между Уимблдоном и Открытым чемпионатом США.

Прошлогодние победители:
 в одиночном разряде —  Жиль Симон
 в парном разряде —  Оливер Марах и  Александр Пейя

Общая информация 
Первым сеянным в одиночном турнире был Николас Альмагро (тогдашняя десятая ракетка мира). Испанец уверенно продвигался по сетке, но в полуфинале не смог справиться с Хуаном Монако, уступив ему в решающей партии. Аргентинец следом конвертировал эту победу в общий титул, переиграв в титульном матче Томми Хааса. Немец, попавший в соревнование по специальному приглашению организаторов, ранее лишил турнир прошлогоднего чемпиона: переиграв Жиля Симона во втором раунде.

Парный титул достался несеянному альянсу Фернандо Вердаско / Давид Марреро, переигравшему на пути в эту стадию вторую и четвёртую команду турнира.

Соревнования

Одиночный турнир 
 Хуан Монако обыграл  Томми Хааса со счётом 7-5, 6-4.
 Монако выигрывает 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Хаас уступает свой 1-й финал в сезоне и 10-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1 
{{Турнир16-Теннис3-bye 
| RD1=Первый раунд
| RD2=Второй раунд
| RD3=Четвертьфинал
| RD4=Полуфинал

| team-width=160
| score-width=15

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Н. Альмагро
| RD1-score01-1=6| RD1-score01-2=6| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Т. Камке
| RD1-score02-1=4
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Я. Ниеминен
| RD1-score03-1=7| RD1-score03-2=4
| RD1-score03-3=0
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= Н. Давыденко
| RD1-score04-1=5
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=6

| RD1-seed05=Q
| RD1-team05= М. Ильхан
| RD1-score05-1=5
| RD1-score05-2=2
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Ф. Фоньини
| RD1-score06-1=7| RD1-score06-2=6| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Б. Фау
| RD1-score07-1=6| RD1-score07-2=2
| RD1-score07-3=3
| RD1-seed08=6
| RD1-team08= Ф. Кольшрайбер
| RD1-score08-1=4
| RD1-score08-2=6
| RD1-score08-3=6

| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Х. Монако
| RD1-score09-1=6| RD1-score09-2=3
| RD1-score09-3=7| RD1-seed10= 
| RD1-team10= С.-М. Штебе
| RD1-score10-1=4
| RD1-score10-2=6| RD1-score10-3=5

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= Р. Рамирес
| RD1-score11-1=6| RD1-score11-2=4
| RD1-score11-3=3
| RD1-seed12=Q
| RD1-team12= Д. Муньос
| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=6
| RD1-score12-3=6

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= Ж. Шарди
| RD1-score13-1=6| RD1-score13-2=6| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= А. Монтаньес
| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= Ю. Райстер
| RD1-score15-1=6
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=5
| RD1-team16= Ф. Вердаско
| RD1-score16-1=2
| RD1-score16-2=3
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= Н. Альмагро
| RD2-score01-1=6| RD2-score01-2=6| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= Н. Давыденко
| RD2-score02-1=4
| RD2-score02-2=3
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03= 
| RD2-team03= Ф. Фоньини
| RD2-score03-1=5
| RD2-score03-2=2
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04=6
| RD2-team04= Ф. Кольшрайбер
| RD2-score04-1=7
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=3
| RD2-team05= Х. Монако
| RD2-score05-1=7| RD2-score05-2=6| RD2-score05-3= 
| RD2-seed06=Q
| RD2-team06= Д. Муньос
| RD2-score06-1=64
| RD2-score06-2=3
| RD2-score06-3= 

| RD2-seed07= 
| RD2-team07= Ж. Шарди
| RD2-score07-1=7
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= Ю. Райстер
| RD2-score08-1=5
| RD2-score08-2=4
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01=1
| RD3-team01= Н. Альмагро
| RD3-score01-1=7| RD3-score01-2=7| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02=6
| RD3-team02= Ф. Кольшрайбер
| RD3-score02-1=5
| RD3-score02-2=5
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=3
| RD3-team03= Х. Монако
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=7
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04= Ж. Шарди
| RD3-score04-1=3
| RD3-score04-2=5
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=1
| RD4-team01= Н. Альмагро
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=3
| RD4-score01-3=4
| RD4-seed02=3
| RD4-team02= Х. Монако
| RD4-score02-1=3
| RD4-score02-2=6| RD4-score02-3=6}}

 Секция 2 

 Парный турнир 
 Давид Марреро /  Фернандо Вердаско''' обыграли  Рожериу Дутру да Силву /  Даниэля Муньоса де ла Наву со счётом 6-4, 6-3.
 Марреро выигрывает 4-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Вердаско выигрывает 4-й титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Открытый чемпионат Германии

 Мировой тур ATP 2012 года
 Тур ATP 500

Ссылки 
 Официальный сайт

 
 

Германия
Теннис
Июль 2012 года
2012